Нове Сади могу бити:

 Нове Сади (Њитра), насељено мјесто у округу Њитра, Њитрански крај, Словачка Република
 Нове Сади (Вишков), насељено мјесто у округу Вишков, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Нове Сади (Ждјар на Сазави), насељено мјесто у округу Ждјар на Сазави, крај Височина, Чешка Република